Kalonymus ou Kalonymos est un nom porté par plusieurs sages juifs, qui signifie « Bon (re)nom », mais qui est vraisemblablement une déformation du nom « Clemens » pour Kalonymos, qui est la première occurrence connue de ce nom au . L'équivalent hébreu de cette forme gréco-latine est « Chem Tov » () qui signifie « Bon (re)nom » ou « le bon nom ».
 
 Kalonymus ou Kalonymos, un Juif de rang consulaire qui selon le Talmud a eu un fils avec une  appelé Onqelos, une déformation du nom Aquila. Il s'agit vraisemblablement du père d'Aquila de Sinope. Il a été exécuté en 96 pendant ce qu'il est convenu d'appeler la persécution de Domitien, bien que pour les historiens, il ne s'agisse pas d'une persécution religieuse.
 La famille Kalonymus est une famille de rabbins médiévaux établis à Mayence et Spire du  au .
 Kalonymus ben Kalonymus est un rabbin provençal du .